Schur:
 Issai Schur
 Max Schur

 Complemento di Schur
 Decomposizione di Schur
 Disuguaglianza di Schur
 Lemma di Schur

Pagine correlate 
 Schuré